1273 км — топоним на территории экс-СССР.

 1273 км — разъезд (населённый пункт) в составе городского округа город Бугуруслан в Оренбургской области.
 1273 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 659353
 1273 км — железнодорожный пост, Одесская железная дорога, Одесская область. Код 401011